Ernst Buschor kan syfta på:

* Ernst Buschor (1886–1961), tysk arkeolog
 Ernst Buschor (född 1943), schweizisk ekonom och politiker